Moseperlemorsommerfugl (Boloria aquilonaris) er en sommerfugl i takvingefamilien. I Europa er den vidt udbredt i Norden, i moser helt til Nordkap. Sydpå findes den blandt andet i Alperne, mens den østpå findes overalt i den nordlige tempererede del af Asien. I Danmark er moseperlemorsommerfugl især udbredt i Jylland og er landets mindste perlemorsommerfugl med et vingefang på 30-37 millimeter. Larven lever af bladene på planten tranebær, der vokser i højmoser og andre næringsfattige kær.

Udseende

Kilder/Henvisninger 

 Michael Stoltze, Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996. .
 Moseperlemorsommerfugl  på lepidoptera.dk

Galleri 

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle